Чемпионат Эстонии по русским шашкам среди мужчин (быстрая программа) 2010 прошёл в Таллинне, 14 сентября 2010 года одновременно с женским турниром.

36 участников, 9 туров, Швейцарская система, в переигровке за 1-3 место — круговая.

Победил Raivo Rist, Арно Уутма — второй, Algo Laidvee — третий.

Легенда.

Первое число — номер соперника, через флеш / — результат партии (2 — победа, 1 — ничья, 0 — поражение).

Ссылки 
Eesti 2008. a. meistrivõistlused kiirkabes (64) на вики-сайте kabeliit.ee http://www.kabeliit.ee/index.php/Eesti_2008._a._meistriv%C3%B5istlused_kiirkabes_%2864%29

2008 год в шашках
Спортивные соревнования в Таллине
События 14 сентября
Чемпионаты Эстонии по русским шашкам